Thomas Bourguignon est un auteur-réalisateur, ancien critique de cinéma et producteur. 
Il a notamment produit la série Baron noir sur Canal+, dont il a réalisé des épisodes.

Biographie

Critique de cinéma 
Parallèlement à ses études (Sciences Po Paris, 1991 ; D.E.A de cinéma, La Sorbonne, 1992), Thomas Bourguignon publie dans la revue de cinéma Positif, dont il intègre le comité de rédaction auprès de Michel Ciment en 1993. Il  consacre des entretiens et des articles au cinéma américain (Stanley Kubrick, David Lynch, Tim Burton, les frères Coen…) et asiatique (Akira Kurosawa, Edward Yang…).

Il participe à divers ouvrages critiques sur le cinéma : Paris-Rome: 50 ans de cinéma franco-italien (Ed. de La Martinière, 1995), Kieslowski (Études cinématographiques, 1997), L'Amour du cinéma (Folio, 2002), Positif, 50 years (The Museum of Modern Art, New York, 2002). 

En 1993, Gilles Jacob le nomme au Comité de sélection du Festival de Cannes. Il travaille cinq années à ses côtés, pour la sélection des films en « Compétition Officielle » et à « Un certain regard ».

Scénariste et réalisateur 
En 2009, Thomas Bourguignon écrit et réalise Des mots d'amour, avec Michel Vuillermoz et Clotilde Courau, sélectionné notamment au Festival de Montréal, au Fipa et au Banf Film Festival. Il écrit également avec Olivier Gorce Jeux dangereux (2010), avec Sam Karmann et Frédéric Diefenthal et réalise la plupart des 2ème équipes de ses productions.

En 2019, Thomas Bourguignon réalise les 4 épisodes finaux de la série Baron Noir.

Producteur 
Directeur-adjoint de la fiction de M6 pendant 3 ans, il devient producteur chez Alizés Films en 1997 (Peur Blanche, Grand Prix Cognac 1998 ; Une femme piégée, avec Marion Cotillard, 2001). En 2001, il fonde BB Films avec Patrick Benedek et produit de nombreuses séries et mini-séries (Elodie Bradford, Les Tricheurs...). 

En 2007, il fonde sa propre société de production, Kwaï, filiale du groupe FremantleMedia depuis 2015, avec laquelle il produit les séries télévisées Baron noir (2016) pour Canal+, Kim Kong (2017), Il Miracolo (2018) (en coproduction avec Wildside) pour Arte et La Dernière Vague pour France 2.

En 2017, Kwaï est élu meilleur producteur français de télévision.

Thomas Bourguignon quitte la production en 2021 pour se consacrer pleinement à l'écriture et la réalisation.

En 2022, il crée la série Ouija., avec Joerg Winger, pour France Televisions et la plateforme Starzplay. Il réalise les six épisodes.

Liens externes

Notes et références 

Critique français de cinéma
Réalisateur français
Scénariste français de cinéma
Producteur français de télévision
Producteur français de cinéma
Élève de l'Institut d'études politiques de Paris
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)